Якопо Моска (; род. , Савильяно) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2019 года за американскую команду Мирового тура «».

Достижения 

 2011
1-й Trofeo Comune di Vertova
7-й Giro Internazionale della Lunigiana
 2014
6-й Trofeo Edil C
9-й Gran Premio Industrie del Marmo
 2015
6-й Memorial Vincenzo Mantovani
7-й Trofeo Edil C
8-й Gran Premio Industrie del Marmo
9-й Coppa della Pace - Trofeo F.lli Anelli
 2016
10-й Тур Британии
 2017
1-й  Тур Хайнаня
1-й на этапе 7
1-й  Горная классификация Тур Кореи
10-й Тур озера Цинхай
 2018
1-й  Очковая классификация Тиррено — Адриатико
 2019
9-й Прогулка по тропе майора Хубаля
9-й Тур Верхней Австрии

Статистика выступлений 
Чемпионаты

Гранд Туры

 Однодневки

Примечания

Ссылки 
 Моска, Якопо на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Италии